Harjamukti (Cimanggis), een plaats in Indonesië
Harjamukti (Harjamukti), een plaats in Indonesië